Jerzy Małecki (ur. 1944) – polski prawnik i nauczyciel akademicki, sędzia NSA, prof. dr hab., profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 Jerzy Małecki (ur. 1972) – polski polityk, bankowiec i samorządowiec, poseł
 Jerzy Małecki – polski fizyk, prof. dr hab., profesor Instytutu Fizyki Molekularnej PAN
 Jerzy Małecki – polski hydrogeolog, prof. dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 Jerzy Małecki – polski paleontolog, prof. dr hab., profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Przypisy